Amanda, női név
Amanda, 2016–17 között vetített chilei teleregény
Amanda, helység az USA Ohio államában
725 Amanda, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida